peut faire référence à plusieurs œuvres artistiques :

Cinéma 

 When I Fall in Love, un film de Joey Gosiengfiao de 1986.

Musique

Album 

 When I Fall in Love, un album de Brad Mehldau de 1993 ;
 When I Fall in Love, un album de Chris Botti de 2004.

Chanson 
 When I Fall in Love, une chanson de Victor Young et Edward Heyman de 1952, devenue standard de jazz et notamment reprise par Céline Dion en 1993.
 When I Fall in Love, de The Skatalites, chanson n°5 de l'album "From Paris With Love" en 2002. Ska-Reggae